The Bells est le titre original de plusieurs œuvres parmi lesquelles :

 The Bells est un album de Lou Reed.
 The Bells est le titre original du poème Les Cloches d'Edgar Allan Poe.

Cinéma 

 The Bells réalisé par Oscar Apfel sorti en 1913 ;
 The Bells réalisé par Ernest C. Warde sorti en 1918 ;
 The Bells réalisé par Harcourt Templeman et Oscar Friedrich Werndorff sorti en 1921 ;
 The Bells réalisé par James Young sorti en 1926.